Portaje kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Portaje (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Portaje (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar